Perlis, un estado de Malasia
 Alan Perlis, un catedrático estadounidense de ciencias de la computación
 Julius Perlis, un jugador de ajedrez austríaco